Tococladidae — семейство вымерших насекомых из отряда Hypoperlida. Обнаружены в ископаемых отложениях пермского периода Евразии (Россия и Франция) и Северной Америки (США).

Описание 
Средних и мелких размеров крылатые насекомые (1—2 см). Имели грызущие ротовые органы и удлинённые мандибулы. Ноги тонкие бегательные. В переднем крыле жилка SС заканчивается развилкой на C и R.

Систематика 
Семейство было впервые выделено в 1966 году американским палеонтологом Фрэнком Карпентером. Систематическое положение семейства Tococladidae дискуссионно и его разные авторы относили к разным отрядам: Protorthoptera (Carpenter, 1966; 1992), Hypoperlida (Rasnitsyn, 2002), Archaeorthoptera (Béthoux et al., 2002, 2003 2007), или к отряду Cnemidolestodea (Coty et al., 2014; Prokop et al., 2015). Три рода, ранее относимые к Tococladidae в 2020 году были перенесены в другие семейства: ,  и  отнесены к семействам Tylliardembiidae, Nugonioneuridae и Parmapteridae, соответственно (все из отряда Cnemidolestida).

В семейство включают 2 вымерших рода. 
  (Россия, США, Франция)
  (Лодев, Франция, Эро, бассейн Лодев; средняя пермь) 
  (Канзас, США)
  (Чекарда, Россия, Пермский край; нижняя пермь)
  (Чекарда, Россия, Пермский край; нижняя пермь)

Примечания

Литература 
 Новокшонов В. Г. Новые насекомые (Insecta: Hypoperlida, Mischopterida, Jurinida) из нижней перми центрального Урала // Палеонтологический журнал. — 1998. — № 1. — С. 50—57.
 Rasnitsyn A. P., Quicke D. L. J. (eds). 2002. History of insects. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, XI + 517 p.
 Rasnitsyn A. P. 2002. Superorder Hypoperlidea Martynov, 1928. Order Hypoperlida Martynov, 1928, p. 111—115 in: Rasnitsyn A. P., Quicke D. L. J. (eds). History of insects. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, XI + 517 p.
 Béthoux O. 2007: Ordinal assignment of the genus Tococladus Carpenter 1996 (Insecta: Archaeorthoptera). Alavesia, 1: 3.
 Béthoux O. et al. 2003: A new species of Tococladidae CARPENTER, 1966 from the Permian of France (Insecta: Archaeorthoptera). Geobios, 36(3): 275—283. .

Ссылки 
 History of Insects

Hypoperlida
†
Насекомые пермского периода